Baroda ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Baroda (Kalifornien), im Santa Barbara County
 Baroda (Michigan), im Berrien County
 Baroda (Minnesota), im Faribault County
 Baroda Estates, im Berrien County, Michigan

Sonstiges:
 ehemaliger Name der Universitätsstadt Vadodara in Indien
 Baroda (Staat), ehemaliger Fürstenstaat in Indien